Omphaloscelis brunnea är en fjärilsart som beskrevs av Tutt. Omphaloscelis brunnea ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
brunnea